Daller ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar von Daller (1835–1911), deutscher Geistlicher, Lehrer und Politiker
 Johannes Michael Daller (auch Hannes Daller; * 1950), österreichischer Maler 
 Karl Daller (1933–2010), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Sebastian Daller (* 1985), deutscher Musiker, Sänger und Kabarettist 

Siehe auch:
 Daller (Familie), Bürgerfamilie von Bischofszell, Schweiz